Bauernbach ist ein Gewässername:

 Bauernbach (Fahrbach), rechter Zufluss des Fahrbachs (zum Sinnerbach, zur Blies) in Schiffweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Bauernbach (Kessel), auf dem baden-württembergischen Oberlauf Mühlbach, rechter Zufluss der Kessel zwischen Amerdingen, Landkreis Donau-Ries und Zoltingen, Markt Bissingen Landkreis Dillingen an der Donau, beide Orte in Bayern

Siehe auch:
 Bauerbach
 Bauerngraben
 Bauersbach